Нижний Тогох — село (аул) в Шамильском районе Дагестана. Входит в состав сельского поселения «Сельсовет „Тогохский“».

Географическое положение 
Расположено в 13 км к востоку от районного центра села Хебда.

Население

Примечания

Ссылки 

Населённые пункты Шамильского района